Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du  au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Michelle Tyler.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Adelaide
Tennis en Australie en 1975
Tennis en décembre 1975